Лас-Месас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 87,21 км². Население — 2563 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки